Kashiwabara bezeichnet
 den japanischen Namen von Sewero-Kurilsk, einer Kleinstadt auf den Kurilen

Kashiwabara ist der Familienname folgender Personen:
 Hyōzō Kashiwabara (1933–1972), japanischer Schriftsteller
 Michiko Kashiwabara (* 1991), japanische Skilangläuferin